James Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 James Building (South Carolina), ID-Nr. 07000222
 James Building (Tennessee), ID-Nr. 80003814